Хенри I, војвода од Брабанта (Левен, 1165 - Келн, 5. септембар 1235) је био војвода Брабанта. Био је син Годфри III, гроф Левена и Margaret of Limbourg.

Породично стабло 

Рођени 1165.
Умрли 1235.